Вице-начальник военно-морских операций () — вторая по значимости офицерская должность в Военно-морском Флоте США. Действующим вице-начальником военно-морских операций с 29 мая 2020 года является адмирал .

История 
В разные годы именовалась как «Ассистент по операциям» (; 1915—1922) и «Ассистент начальника военно-морских операций» (; 1922—1942), а с 1942 года носит нынешнее название.

Права, полномочия, обязанности 
Вице-начальником военно-морских операций может быть только офицер, находящийся на действительной службе в Военно-морском Флоте и имеющий право командовать в море. Кандидатом может быть офицер в ранге выше капитана, то есть адмирал. Назначается президентом США при  Сената. Является заместителем начальника военно-морских операций. В структуре Военно-морского министерства имеет такие же полномочия и обязанности как у начальника военно-морских операций, в том числе по части юридической силы принимаемых решений. Исполняет обязанности начальника военно-морских операций во время его отсутствия на месте или при наличии вакансии до признания нетрудоспособности или назначения преемника.

Вице-начальники военно-морских операций

Примечания

Ссылки 
 

Вице-начальники штабов